Desa Girirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Girirejo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Girirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 110,24), 
 Desa Girirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 110,37), 
 Desa Girirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,53, long 110,15), 
 Desa Girirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,94, long 111,09), 
 Desa Girirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 109,97), 
 Desa Girirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar